De Villmergeroorlogen waren twee kortstondige godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten in vroegmodern Zwitserland:
de Eerste Villmergeroorlog (1656), waarin de protestanten geleid door Bern werden verslagen;
de Toggenburgeroorlog of Tweede Villmergeroorlog (1712), die de katholieken verloren en de kantons Bern en Zürich sterker maakte.

Wikipedia:Doorverwijspagina
Godsdienstoorlog
Oorlog van Zwitserland